Русси:

 Русси — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Равенна.
 Русси, Бернард (род. 1948) — швейцарский горнолыжник, олимпийский чемпион и чемпион мира.

См. также 
 Руси